Označení Čertovy kameny není jednoznačné a může označovat více míst:
 Čertovy kameny – též Čertovy proudy či Čertovy schody, název pro řečiště Vltavy od Lipna až po Vyšší Brod
 Čertovy kameny (Zlatohorská vrchovina) – skupina skal východně od města Jeseník
 Čertovy kameny (Vyšehrad) – též Čertův sloup či Zardanův sloup, tři o sebe opřené kuželovité žulové kameny nejasného původu a účelu v jihozápadním cípu Karlachových sadů na Vyšehradě